Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jakob Hlasek e Patrick McEnroe che hanno battuto in finale Petr Korda e John McEnroe 3-6, 7-6, 7-6

Teste di serie

 Jakob Hlasek /  Patrick McEnroe (campioni)
 Hendrik Jan Davids /  Paul Haarhuis (primo turno)

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)
 Neil Broad /  Stefan Kruger (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1991
ATP Tour 1991